Antonio Aquilanti (1985) – calciatore italiano
 Giancarlo Aquilanti (1959) – compositore e direttore di banda italiano
 Vincenzo Aquilanti (1939) – chimico e accademico italiano